—  японский астроном и сейсмолог, который является первооткрывателем многочисленных мелких комет и астероидов. С 1989 по январь 2010 года им, совместно с другими японскими астрономами, было открыто в общей сложности 56 астероидов. Кроме того, им было обнаружено несколько комет, например, комета 144P/Кусиды, а также периодическая комета 147P/Кусида—Мурамацу.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Мацуо Сугано
 Масанори Мацуяма
 Ацуси Сугиэ

Примечания

Ссылки 
 Die Entdeckung des Kometen 144P
 Die Entdeckung des Kometen 147P

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет